Monkspath bezeichnet:

 Monkspath Garage, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Monkspath Meadow, Schutzgebiet in West Midlands